Конституция Королевства Бавария являлась основным знаком этого государства с 1 мая 1808 года.
 Конституция 1808 года — первая в истории конституция Баварии.
 Конституция 1818 года.
См. также